Areu I, rei d'Esparta
 Areu II, rei d'Esparta
 Areu (polític), ambaixador espartà